Симона Халеп је освојила турнир. У финалу је савладала Јелену Јанковић са 2:6, 7:5, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Индијан Велса 2015.
Отворено првенство Индијан Велса – жене појединачно